Love Finds a Way é um filme mudo de curta metragem estadunidense, do gênero dramático, lançado em 1909, escrito e dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
Anita Hendrie
Arthur V. Johnson
Marion Leonard
Harry Solter
Charles Inslee
Linda Arvidson
Charles Avery
John R. Cumpson
George Gebhardt
David Miles
Mack Sennett
Charles West
Dorothy West

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1909
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes de drama dos Estados Unidos
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos dos Estados Unidos
Curtas-metragens em língua inglesa